

Geografia 
 Francia
 Alligny-Cosne – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Cosne-Cours-sur-Loire – comune nella regione della Borgogna-Franca Contea
 Cosne-d'Allier – comune nella regione dell'Alvernia-Rodano-Alpi

Persone 
 Francis Cosne – produttore cinematografico svizzero